USS Cowell je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Cowell (DD-167)
 USS Cowell (DD-547)

Cowell